

Geografia 
 Cantalejo – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Luis Medina Cantalejo – ex arbitro di calcio e dirigente arbitrale spagnolo
 Octavio Cantalejo – politico spagnolo